Med Skåle kan följande avses:
Skåle – ett litet, enkelt konstruerat hus, ofta kokhus, med sadeltak och gavlar samt låga väggar bestående av ett eller två timmervarv. I fornnordisk tid var ”skålen” (fornnordiska skáli) – på svenska ofta kallad ”hallen” eller ”stugan” – det förnämsta huset på gården. Det utgjordes av en avlång ryggåsstuga med höga gavlar men oftast låga långväggar. Taket var högt och sträckte sig långt ut över väggen samt täcktes med bräder och torv. Golvet i stugan bestod av stampad jord. Mitt på golvet fanns en härd av stenar, från vilken röken tog sig ut genom en öppning i taket kallad ljóri.
Skåle – ett naturreservat i Hallsbergs kommun.
Skála eller Skáli, på danska Skåle – ett samhälle på Färöarna.

Noter